Trois-Rivières
Trois-Rivières (Guadeloupe)

Desambiguações de topônimos